

Codici 
 JIR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Giorgio (Nepal)

Altro
 JiR, team di motociclismo